Jean-François Baldé (29 de noviembre de 1950, Mulhouse, Francia) es un expiloto de motociclismo francés. Su mejor año fue en 1981 cuando ganó el Gran Premio de Argentina y terminó en segundo lugar en el campeonato mundial de 250cc detrás de Anton Mang. Ganó tres carreras en 1982 pilotando para Kawasaki y terminó la temporada en la tercera posición en el campeonato mundial de 350cc. Baldé ganó cinco carreras durante su carrera.

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año 
(Carreras en negrita indica pole position; Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Enlaces externos 
 Perfil en motogp.com

Pilotos de motociclismo de Francia
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de Yamaha
Nacidos en Mulhouse